Trivale se poate referi la:

 Trivale (cartier), cartier în municipiul Pitești
 Mănăstirea Trivale, așezământ religios din municipiul Pitești
 Pădurea Trivale, pădure în municipiul Pitești
 Ion Trivale, critic literar și traducător
 Comuna Trivalea-Moșteni, Teleorman, comună din județul Teleorman
 Gura Trivăii, intersecție din municipiul Pitești

Nume proprii
Toponime românești